Savits ist der Familienname folgender Personen:

 Jocza Savits (1847–1915) deutscher Theaterschauspieler und -regisseur ungarischer Herkunft
 Louise Savits (1847–1913), deutsch-österreichische Theaterschauspielerin, siehe Louise Scharl